Theorell är ett svenskt efternamn, som även kan skrivas Teorell. Den 31 december 2014 var följande antal personer bosatta i Sverige med namnvarianterna
 Theorell 96
 Teorell 6
Tillsammans blir detta 102 personer.

Personer med efternamnet Theorell eller Teorell
 Anita Theorell (född 1941), konstvetare och författare
 Axel Theorell (1901–1990), civilingenjör
 Axel Gabriel Theorell (1834–1875), fysiker och uppfinnare
 Hugo Theorell  (1903–1982), biokemist, nobelpristagare
 Hugo Theorell (ingenjör) (1859–1945), ingenjör inom VVS-branschen
 Jan Teorell (född 1969), statsvetare, professor
 Johan Peter Theorell (1791–1861), tidningsman
 Margit Theorell (1907–2002), cembalist och pianist
 Sven Lorens Theorell (1784–1861), publicist och justitieombudsman
 Tobias Theorell (född 1969), regissör och skådespelare
 Torsten Teorell (1905–1992), fysiolog, professor
 Töres Theorell (född 1942), läkare, forskare inom psykosocial medicin, professor

Se även
 Theorells, konsultföretag inom VVS-branschen

Källor

Svenska efternamn